Alto Parana kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Alto Paraná (ort), 
 Alto Paraná (kommun), 

Robotskapade Brasilienförgreningar